Porto franco – resa di trasporto utilizzata comunemente in Italia
 Porto franco – zona agevolata istituita per favorire il commercio internazionale
 Porto Franco – città del Brasile